Двенадцать апостолов — многозначное словосочетание.

 Двенадцать апостолов — ученики Иисуса Христа.
 Двенадцать апостолов Ирландии — ирландские святые VI века, ученики Финиана Клонардского.

Боевая техника 
 «Двенадцать апостолов» — парусный линейный корабль Балтийского флота России 1788 года постройки. 
 «Двенадцать апостолов» — парусный линейный корабль Черноморского флота России 1811 года постройки. 
 «Двенадцать апостолов» — парусный линейный корабль Черноморского флота России 1841 года постройки. 
 «Двенадцать апостолов» — барбетный броненосец Черноморского флота России 1892 года постройки.

Храмы 
 Церковь Двенадцати апостолов (Константинополь)
 Церковь Двенадцати апостолов (Московский Кремль)
 Церковь Двенадцати Апостолов на Пропастех (Великий Новгород)
 Храм Двенадцати Апостолов (Тула)

Национальный парк 
 Двенадцать апостолов (Австралия)